Oudkatholieke Kerk, een kerkgenootschap
 Ortskrankenkasse, een type verzekeringsinstellingen in Duitsland
 Kokomo Municipal Airport (IATA-code OKK), een luchthaven in de Amerikaanse staat Indiana
 OKK Koksovny, een Tsjechische producent van cokes
 Kwamtim (ISO 639-code okk), een variant van One (taal), gesproken in Papoea-Nieuw-Guinea

Sport 
 OKK Belgrado, een basketbalclub in Belgrado (Servië)
 OKK Novi Pazar, een basketbalclub in Novi Pazar (Servië)
 OKK Šabac, een basketbalclub in Šabac (Servië)
 OKK Sloboda Tuzla, een basketbalclub in Tuzla (Bosnië en Herzegovina)
 OKK Spars Sarajevo, een basketbalclub in Sarajevo (Bosnië en Herzegovina)
 Oefening Kweekt Kunst, diverse verenigingen voor sport en spel, onder andere:
 SV OKK, een omnisportvereniging uit Den Helder

Personen 
 Okk (familienaam), een naam in Estland
 Feodor Okk, Estisch militair en politicus in de USSR, lid van de Opperste Sovjet
 Gunnar Okk, Estisch ingenieur
 Arko Okk, Estisch filmregisseur